Runda GP2 na torze Silverstone Circuit – piąta runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2014.

Lista startowa

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Główny wyścig

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 1
| Mitch Evans
| 18-29
|align="center"| 12
|-
|align="center"| 7
| Jolyon Palmer
| 9-18
|align="center"| 9
|-
|align="center"| 5
| Raffaele Marciello
| 1-9
|align="center"| 8
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Sprint

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 3
| Felipe Nasr
| 1-21
|align="center"| 21
|-
|align="center"| 8
| Stéphane Richelmi
| 1
|align="center"| 0
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów serii GP2
2014 w GP2
2014 w Wielkiej Brytanii